Pierre Koenig puede hacer referencia a:
 Pierre Kœnig, militar francés.
 Pierre Koenig  arquitecto norteamericano.